Tarpenning ist der Familienname folgender Personen:

 Kory Tarpenning (* 1962), ehemaliger US-amerikanischer Stabhochspringer
 Marc Tarpenning,  Vizepräsident und Mitgründer der Firma Tesla Motors